Iunianus ist das Cognomen folgender Personen:

 Gaius Trebius Iunianus, römischer Offizier
 Marcus Milonius Verus Iunianus, römischer Offizier
 Marcus Valerius Iunianus, römischer Suffektkonsul 143